Фажоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Фажоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна